Raluca Olaru (Bukarest, 1989. március 3. –) román hivatásos teniszezőnő, olimpikon, párosban junior Grand Slam-tornagyőztes.

Profi karrierjét 2003-ban kezdte. 2005-ben egyéniben és párosban is döntőt játszott a Roland Garros junior versenyén, egyéniben Szávay Ágnestől, párosban a Szávay–Azaranka párostól szenvedett vereséget. 2006-ban Mihaela Buzărnescuval párban megnyerte a US Open junior lányok páros versenyét. Felnőtt Grand Slam-tornákon a legjobb eredménye egyéniben a 3. kör, melyet a 2007-es Roland Garroson ért el, párosban a 2017-es Roland Garroson negyeddöntőt játszott.

11 páros WTA-torna győztese, emellett 11 egyéni és 15 páros ITF-tornán végzett az első helyen. Legjobb egyéni világranglista-helyezése 53. helyezés volt 2009. július 27-én, párosban a 30. helyre került 2022. január 31-én.

2007-től Románia Fed-kupa csapatának tagja. Románia képviseletében női párosban indult a 2016-os riói olimpián.

Junior Grand Slam döntői

Egyéni (0–1)

Páros (1–1)

WTA-döntői

Egyéni

Elveszített döntői (1)

Páros

Győzelmei (11)

Elveszített döntői (13)

ITF döntői

Egyéni 18 (11-7)

Páros: 30 (15-16)

Eredményei Grand Slam-tornákon

Egyéni

Év végi világranglista-helyezései

Források 

Román teniszezők
Román nők
1989-ben született személyek
Élő személyek
Román olimpikonok
Junior Grand Slam-tornagyőztesek (tenisz)